Maressjew (, wiss. Transliteration , englisch ) steht für:
 Alexei Petrowitsch Maressjew (1916–2001), sowjetischer Jagdflieger
 (2173) Maresjev, Asteroid des Hauptgürtels